El Torneig de Nanchang 2018, també conegut com a Jiangxi International Women's Tennis Open 2018, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. La cinquena edició se celebrà entre el 24 i el 30 de juliol del 2018 a Nanchang, Xina.

La tennista local Wang Qiang va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018